Выльгорт — название населённых пунктов:

Россия 
 Выльгорт — село в Сыктывдинском районе Коми.
 Выльгорт — деревня в Удорском районе Коми.
 Выльгорт — деревня в Усть-Куломском районе Коми.
 
 Вильгорт — село в Чердынском районе Пермского края.